Mitcheltree ist der Name von

 Mitcheltree Township, Township im Martin County im US-Bundesstaat Indiana

und der Familienname von
 Dennis Mitcheltree (* 1964), US-amerikanischer Jazzmusiker und Filmkomponist
 Joshua Mitcheltree, US-amerikanischer Schauspieler